Magic User Interface (MUI, Магический интерфейс пользователя) —  объектно-ориентированная система, разработанная Stefan Stuntz, для создания и работы в графическом интерфейсе пользователя. Интерфейс имеет исключительные возможности по настройке: каждый элемент интерфейса может быть независимо настроен пользователем, а разные программы могут иметь индивидуальные настройки интерфейса.

MUI был написан для AmigaOS и быстро получил широкую популярность у пользователей и программистов. Его портировали для линейки процессоров PowerPC и адаптировали в качестве интерфейса используемого по умолчанию для операционной системы MorphOS. Также, программный интерфейс MUI был повторен в Zune, использующемся в операционной системе AROS.


Предпосылки к созданию 
«На мой взгляд, ни программист, ни операционная система не должны определять, как должны выглядеть элементы графического интерфейса. Единственный человек, который может здесь правильно выбирать, - это сам пользователь приложения. Это то, чего пытается достичь MUI. Пользователь приложения MUI может выбирать (если он хочет этого) между использованием стандартных системных элементов управления, типа полос прокрутки и настройкой собственного, совершенно необычного дизайна. Например, кнопок в виде кирпичей скользящих по фоновому узору с изображением каменной стены». Стефан Штунц, автор MUI, comp.sys.amiga, 13.08.1993

Другие GUI 
В настоящее время существует два основных интерфейса для Amiga, дополняющих друг друга. Наиболее распространенный MUI (адаптированный в AROS, MorphOS и использующийся в большинстве программ), и второй, ReAction, который был использован в AmigaOS 3.5 и 3.9, а в настоящее время используется в AmigaOS 4. 

В разработке находится GTK MUI wrapper  который позволит портировать различные программы написанные под GTK.

Расширение палитры в Workbench 
MUI расширяет четырёхцветную палитру Workbench еще четырьмя дополнительными цветами, для более плавной передачи цветовых заливок. Пакет MagicWB использует эти дополнительные цвета для отображения более красивых иконок.

См. также 
 ReAction (ClassAct)
 Zune

Ссылки 
 Домашняя страница автора MUI
 Официальная страница разработчиков MUI 5
 Первые шаги в MUI

Примечания 

Графический интерфейс пользователя
Программное обеспечение для Amiga